Swahili oder Suaheli steht für:

 Swahili (Gesellschaft), die Sprecher des Swahili und somit hauptsächlich Küstenbewohner Ostafrikas
 Swahili (Sprache) (auch Kisuaheli, Suaheli oder Kiswahili genannt), eine Bantusprache